Tacjan (imię)
 Tacjan Syryjczyk – pisarz wczesnochrześcijański, apologeta